Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 230 dans le monde.

Amérique du Nord

Canada 
 Route 230 (Québec)
 Route 230 (Terre-Neuve-et-Labrador)
 Route 230A (Terre-Neuve-et-Labrador)

Amérique du Sud

Brésil 
 BR-230 : la Transamazonienne
 RS-230

Europe

Allemagne 
 Route fédérale 230

Andorre 
 CS-230

Espagne 
 N-230

Finlande 
 Route régionale 230 en Finlande

France 
 Route nationale 230
 Dans certains départements existe une route départementale 230

Slovénie 
 Route régionale 230

Voir aussi